Mzyki ist der Name folgender Dörfer in der Woiwodschaft Schlesien in Polen:
 Mzyki (Koziegłowy), Dorf der Gmina Koziegłowy im Powiat Myszkowski
 Mzyki (Woźniki), Dorf der Gmina Woźniki im Powiat Lubliniecki